Pablo dos Santos Alves (Rio de Janeiro, 3 de junho de 1976) é um arbitro de futebol brasileiro.

Carreira 
Começou sua carreira como árbitro da federação do Rio de Janeiro, mudando-se para o Espírito Santo no ano de 2009. Ele faz parte do quadro de árbitros da CBF desde 2005, e em 2011 entrou para o quadro de aspirantes da FIFA.

Árbitros de futebol do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro